Le mot triolet est employé dans deux domaines :

 En poésie, un triolet est un type de poème.
 En musique, un triolet est une division rythmique particulière.

Patronyme

 Elsa Triolet (1896-1970) est une romancière française d'origine russe.
 Triolet est un pseudonyme du journaliste et écrivain français Paul Mahalin

Toponymie

 Triolet est une commune de l'île Maurice
 L'aiguille de Triolet est un sommet du massif du Mont-Blanc

Théâtre 

Le Triolet bleu est une comédie-vaudeville de Gabriel de Lurieu, Théodore-Ferdinand Vallou de Villeneuve et Masson, Paris, Marchant, 1834.

Jeu de société 
Le Triolet est un jeu de société apparenté au scrabble, et édité par DJ Games, créé par José Mellina et André Perriolat, dont l'objectif est d'assembler trois pièces pour lesquels la somme des nombres portés est égale à 15.